Пупытсос (устар. Пупыт-Сос) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 7 км по левому берегу реки Кульивъя. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300024055.

Примечания 

Бассейн Няйса
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)